Castello Piccolomini ist der Name etlicher Gebäude der Familie Piccolomini in der italienischen Provinz L’Aquila:
Castello Piccolomini in Balsorano
Castello Piccolomini in Capestrano
Castello Piccolomini in Celano
Castello Piccolomini in Morrea
Castello Piccolomini in Ortucchio
Torre Piccolomini in Pescina